Hausser oder Haußer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hausser (1912–2003), deutscher Widerstandskämpfer
 Friedrich Haußer (1875–1963), deutscher Architekt
 Gérard Hausser (* 1941), französischer Fußballspieler
 Hermann Haußer (1867–1927), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Tübingen
 Isabelle Hausser (* 1953), französische Verwaltungsjuristin, Schriftstellerin, Übersetzerin und Herausgeberin
 Isolde Hausser (1889–1951), deutsche Physikerin

 Konrad Friedrich Hausser (1801–1875), Stadtschultheiß, Landtagsabgeordneter
 Michel Hausser (* 1927), französischer Jazz-Vibraphonist
 Paul Hausser (1880–1972), deutscher Generaloberst und SS-Oberst-Gruppenführer
 Paul Haußer (1880–1966), deutscher Verwaltungsbeamter
 Rudolf Haußer (1910–2003), deutscher Mediziner

Hausser steht für:
 O. & M. Hausser, einen deutschen Spielwarenhersteller

Siehe auch:
 Häusser
 Hauser